De Dominicanenkapel is de voormalige kapel van klooster Mariaweide aan de Nieuwstraat in de Nederlandse stad Venlo. Sinds 2003 heeft de kapel een culturele rol gekregen onder de naam Domani, die verwijst in het Latijn naar toekomst of morgen en de Dominicanen, en wordt de kapel met name gebruikt als expositieruimte, danstheater en concertzaal.

In 1416 werd de kapel in gebruik genomen door de begijnen. In 1435 en 1747 werd de kapel aangepast en uitgebreid. In 1798, in de Franse tijd, werd het klooster geconfisqueerd. Toen deze Franse tijd afgelopen was, werd het klooster particulier bezit. Tijdens het interbellum werd de kapel onderverdeeld in twee verdiepingen, waarbij de begane grond werd gebruikt als opslagplaats voor kunstmest en de bovenverdieping als werkplaats.

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd het klooster verwoest door bombardementen op de dichtbijgelegen brug over de Maas. De kapel raakte zwaar beschadigd. Architect Jules Kayser kreeg de leiding over de restauratie die de kapel in oude glorie herstelde.

Pas in 2005 werd de kapel losgekoppeld van het klooster, dat tot die tijd eigendom was van de Dominicanen. In dat jaar kocht de woningcorporatie Venlo-Blerick het complex van de vertrekkende paters, scheidde klooster en kapel en gaf beiden hun huidige bestemming. In de jaren zeventig kreeg de kapel de beschermde status van rijksmonument.

Bronnen

Rijksmonument in Venlo